Retorta – naczynie laboratoryjne
 Retorta – urządzenie do wypału węgla drzewnego
 Retorta – wieś w Portugalii